boeg (schip) - voorpunt van een schip
 stuurboord-stuurboord - duidt aan dat twee schepen elkaar over de verkeerde boeg passeren
 Westelijke Boeg - rivier in Oekraïne, Wit-Rusland en Polen
 Zuidelijke Boeg - rivier in Oekraïne
 Andere Boeg (schip, 1961) - vrachtschip